«Quédate» puede referirse a:

Música 
 «Quédate» (1975), canción de Miguel Gallardo.
 «Quédate» (1996), canción de Soraya Lamilla.
 «Quédate» (2001), canción de Lara Fabian.
 «Quédate» (2002), canción de Silvio Rodríguez.
 «Quédate» (2002), canción de Christian Meier.
 «Quédate» (2005), canción de Zen.
 «Quédate» (2008), canción de Pee Wee.
 «Quédate» (2020), canción de Alex Sandunga.
 «Quédate» (2022), canción de Quevedo
Variante _ Quédate conmigo

 «Quédate conmigo» (1998), álbum de José Luis Perales.
 «Quédate conmigo» (2012), canción de Pastora Soler - representante de Eurovisión'12.

Variante _ Quédate esta noche
 «Quédate esta noche» (1981), álbum de Marlene y Los Tigres.
 «Quédate esta noche» (1980), canción de Trigo Limpio - representante de Eurovisión'80.